Winkel kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Winkel, Haut-Rhin, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Nederländerna 

 Winkel (Waver) – vattendrag i Utrecht, 
 Winkel, Noord-Holland – ort i  Noord-Holland, Gemeente Hollands Kroon,

Schweiz 

 Winkel, Zürich, ort och kommun,

Tyskland 

 Winkel, Allstedt – ort i Allstedt, Sachsen-Anhalt, 
 Winkel, Oestrich-Winkel – en tidigare kommun i Oestrich-Winkel, Hessen, 
 Winkel, Vulkaneifel – kommun i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz,